Kazimierz Dąbrowski – opat oliwski
 Kazimierz Stanisław Dąbrowski – podkomorzy wileński, cześnik wileński
 Kazimierz Teodor Dąbrowski – skarbnik liwski
 Kazimierz Dąbrowski – polski lekarz, poseł na Sejm w PRL 
 Kazimierz Dąbrowski (1902–1980) – polski psycholog, psychiatra i filozof 
 Kazimierz Dąbrowski (1908–1987) – polski duchowny katolicki i historyk
 Kazimierz Dąbrowski (ur. 1936) – polski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Kazimierz Jan Dąbrowski (ur. 1948) – polski samorządowiec